

Cinéma 
 The Dark, film américain réalisé par John 'Bud' Cardos et Tobe Hooper en 1979.
 The Dark, film canadien réalisé par Craig Pryce en 1994.
 The Dark, film germano-britannique réalisé par John Fawcett en 2005.
 The Dark, film autrichien réalisé par Justin P. Lange en 2018.

Musique 
 The Dark, groupe musical composé de Fanny Arabeyre, Anne-Laure Cabrol, Oriane Bang-Rouhet, Elisa Rouziès.
 The Dark, album du groupe de heavy metal américain Metal Church sorti en 1986.